Lapua – città finlandese nella regione dell'Ostrobotnia meridionale
 .338 Lapua – proiettile per fucili di precisione
 6,5 × 47 mm Lapua – calibro per proiettili da fucile
 Movimento di Lapua – movimento politico finlandese nato nel 1929